
Molekulska formula -{C20H23NO4}- se može odnositi na:
 Osemozotan
 Efaproksiral
 Dihidrokodeinon enol acetat
 Naltrekson